Il singolare del torneo di tennis Guadeloupe Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillaume Raoux che ha battuto in finale Yahiya Doumbia 7-6, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Claudio Pistolesi (secondo turno)
 Richard Fromberg (semifinali)
 Assente
 Yahiya Doumbia (finale)

 Patrick Baur (primo turno)
 Gilad Bloom (primo turno)
 Nduka Odizor (primo turno)
 Malcolm Allen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadeloupe Challenger 1989